Lekkoatletyka na Światowych Wojskowych Igrzyskach Sportowych 1995 – zawody lekkoatletyczne, które odbyły się na Stadionie olimpijskim w włoskim Rzymie we wrześniu 1995.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacja medalowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 

1995 w lekkoatletyce
Dyscypliny rozgrywane na Światowych Wojskowych Igrzyskach Sportowych 1995
1995
Lekkoatletyka we Włoszech